Макс Борер (; ,  — , ) — немецкий виолончелист.

Сын контрабасиста Иоганна Каспара Борера (1743—1809). Братья Борера также были музыкантами, и прежде всего скрипач Антон Борер. В Мюнхене занимался под руководством Антона Шварца.

До 1805 года четыре брата Борера выступали как семейный квартет, однако в этом году двое братьев, Петер и Франц, умерли. Антон и Макс продолжили выступать вместе и женились на сёстрах. В 1810—1814 гг. состоялись их продолжительные гастроли по Австрии, Польше, России, Скандинавии и Англии, в 1815 по Франции, в 1820 по Италии и т. д. В последний раз братья концертировали вместе в 1842—1843 гг. в США. В качестве пианистки выступления Борера нередко сопровождала его жена Луиза Дюлькен (1803—1857), внучка певицы Франчески Лебрен и дочь пианистки Софии Лебрен-Дюлькен, а затем и их дочь София Борер (1828—1899).

С 1830 г. солист Штутгартской придворной капеллы. Продолжал концертировать по Европе и после смерти брата в 1852 году. По исполнительской манере был близок к Бернхарду Ромбергу, заметившему однажды, что если, слушая игру Борера, он закрывает глаза, то ему начинает казаться, что играет он сам.

Бореру посвящена Большая соната для виолончели и фортепиано Хелен Либман.

Примечания 

Виолончелисты Германии
Академические музыканты Германии